Voici la liste des planètes mineures numérotées de 336001 à 337000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 336001 à 337000

336001-336100

336101-336200

336201-336300

336301-336400

336401-336500

336501-336600

336601-336700

336701-336800

336801-336900

336901-337000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000